

Patronyme 

 Josquin Baston (v. 1515-v. 1576), compositeur flamand ;
 John Baston (v.1685-v.1740), compositeur anglais ;
 Guillaume André René Baston (1741-1825), évêque français ;
 Jean Ambroise Baston de Lariboisière (1759-1812), général français ;
 Paul Marie Baston (1863-1950), général de division français ;
 Maceo Baston (1976-), joueur de basket-ball américain.

Lieux 
 Baston, village du Lincolnshire, au Royaume-Uni.

Titres 

 Baston Labaffe N° 5 : La Ballade des baffes, album de bande dessinée sorti en 1983 ;
 La Baston, un film français réalisé par Jean-Claude Missiaen, sorti en 1985 ;
 Baston, jeu de société de Bruno Faidutti et Pierre Cléquin sorti en 1985 ;
 Petit papa baston, film italien de Terence Hill, sorti en 1994.

Patronyme français
Patronyme anglais